Kurotsuchi, personaggio immaginario della serie manga e anime Naruto.
Mayuri Kurotsuchi, personaggio immaginario della serie manga e anime Bleach.
Nemu Kurotsuchi, personaggio immaginario della serie manga e anime Bleach.